Eliot Spizzirri and Tyler Zink erano i campioni in carica, ma non hanno preso parte al torneo perché non più eleggibili per superamento limite età.

Max Westphal e Coleman Wong hanno conquistato il titolo, battendo in finale Viacheslav Bielinskyi e Petr Nesterov con il punteggio di 6-3, 5-7, [10-1].

Teste di serie
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Jérôme Kym /  Jack Pinnington Jones (ritirati)
  Samir Banerjee /  Ozan Colak (secondo turno)
  Sean Cuenin /  Sascha Gueymard Wayenburg (quarti di finale)
  Alexander Bernard /  Dali Blanch (secondo turno)

  Gonzalo Bueno /  Adolfo Daniel Vallejo (secondo turno)
  Victor Lilov /  Peter Benjamín Privara (quarti di finale)
  Daniel Rincón /  Abedallah Shelbayh (secondo turno)
  Viacheslav Bielinskyi /  Petr Nesterov (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone

US Open 2021